Бритовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бритовка — деревня в Щигровском районе Курской области.

Украина 
 Бритовка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.